Семука́чи () — агрогородок в составе Семукачского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 
 1999 год — 497 человек
 2010 год — 368 человек

См. также 
 Семукачский сельсовет
 Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района